Clara Tauson era la detentrice del torneo, ma ha deciso di non partecipare al torneo a causa di problemi muscolari.

In finale Zhang Shuai ha sconfitto Dajana Jastrems'ka con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Camila Giorgi (primo turno)
  Sorana Cîrstea (semifinale)
  Viktorija Golubic (secondo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)

<li> Jasmine Paolini (quarti di finale)
 Ana Konjuh (primo turno)
 Alison Van Uytvanck (quarti di finale)
 Zhang Shuai (Campionessa)

Wildcard 

  Elsa Jacquemot (primo turno)
  Dajana Jastrems'ka (finale)

 Vera Zvonarëva (primo turno)

Protected ranking 

  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)

<li> Vitalija D'jačenko (quarti di finale, ritirata)

Qualificate 

  Mariam Bolkvadze (primo turno)
  Katie Boulter (secondo turno, ritirate)
  Cristina Bucșa (secondo turno)

<li> Tamara Korpatsch (secondo turno)
 Yuriko Miyazaki (primo turno)
 Stefanie Vögele (secondo turno)

Lucky loser 

  Mai Hontama (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2022